Рьою Кобаясі  — японський стрибун з трампліна, олімпійський чемпіон 2022 року, перший в історії Японії володар Кубка світу (сезон 2018—2019), бронзовий призер чемпіонату світу серед юніорів 2016 в особистій та командній першостях. Третій стрибун в історії стрибків з трампліна після Свена Ганнавальда та Каміля Стоха, що виборов Великий шлем, вигравши 2019 року всі етапи Турне чотирьох трамплінів.

Спортивна кар'єра 
У кубку світу Дебютував 23 січня 2016 року в Закопане (Польща) в командних змаганнях, де збірна Японії посіла 8-ме місце. Перші залікові бали набрав там само 24 січня 2016 року, ставши 7-им.

18 листопада 2018 року Рьою вперше потрапив до трійки призерів на етапі Кубка світу у Віслі. Дебютну перемогу він здобув на наступному етапі у фінському місті Рука, де виграв двічі.

Взяв участь у зимових Олімпійських іграх 2018 року в Пхьончхан, де посів 7-ме місце в особистих змаганнях на нормальному трампліні та 10-те місце на великому трампліні, а в командному турнірі посів 6-те місце. Того ж року перед Олімпіадою взяв участь у чемпіонаті світу з польотів, на якому став 16-им в особистій першості.

Рідний брат — стрибун з трампліна Дзюнсіро Кобаясі.

На Турне чотирьох трамплінів у сезоні 2018–2019 японський спортсмен став третім стрибуном за всю історію змагань, якому вдалося перемогти на всіх чотирьох етапах і здобути головний трофей.

Він першим із неєвропейських спортсменів здобув Кубок світу (в сезоні 2018–2019).

Результати на основних змаганнях 
Усі результати наведено за даними Міжнародної федерації лижного спорту.

Олімпійські ігри

Чемпіонати світу

Чемпіонати світу з польотів на лижах

Результати в Кубку світу 
Усі результати наведено за даними Міжнародної федерації лижного спорту.

Підсумкові місця в Кубку світу за роками

Особисті перемоги

Окремі змагання (127)

Примітки 

Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2018
Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2022
Японські стрибуни з трампліна
Чемпіони зимових Олімпійських ігор 2022
Срібні призери зимових Олімпійських ігор 2022
Японські олімпійські чемпіони
Японські срібні олімпійські медалісти